Шипка () — село в Шолданештском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
В прошлом — еврейская земледельческая колония Шибка.

География 
Село расположено на высоте 182 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Шипка проживает 756 человек (382 мужчины, 374 женщины).

Этнический состав села:

Ссылки 
 Шипка в списке еврейских колоний Оргеевского уезда Бессарабской губернии (англ.)

Примечания 

Населённые пункты Шолданештского района
Еврейские земледельческие колонии в Бессарабии